Бирд ( , букв. «борода») — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бирд, Алана (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Бирд, Аманда (род. 1981) — американская пловчиха и модель, 2-кратная олимпийская чемпионка.
 Бирд, Бетси (род. 1961) — американская гребчиха, рулевая.
 Бирд, Георг Миллер (1839—1883) — американский невропатолог.
 Бирд, Джеймс (1903–1985) (англ.) — американский повар, автор кулинарных книг.
 Бирд, Дэниэл Картер (1850–1941) — американский иллюстратор, литератор и один из основателей организации бойскаутов.
 Бирд, Мэри (род. 1955) — английская историк античности, профессор.
 Бирд, Мэтью (1870—1985) — американский долгожитель.
 Бирд, Питер (род. 1938) — американский фотограф, коллекционер, писатель и путешественник.
 Бирд, Ральф (1927—2007) — американский баскетболист.
 Бирд, Уильям Холбрук (1825—1900) — американский живописец, анималист.
 Бирд, Фрэнк (род. 1949) — американский музыкант, ударник группы ZZ Top.
 Бирд, Чарлз Остин (1874—1948) — американский историк и политолог.
 Бирд, Эдриен (род. 1950) — американский актёр и аниматор.

Топоним 
 Бирд (Beard) — посёлок в США.

См. также

Примечания